

Patronyme
 Thomas Becket fut évêque de Cantorbéry.

Théâtre 
 Becket ou l'Honneur de Dieu est une pièce de théâtre écrite par Jean Anouilh en 1959.

Cinéma
 Becket est un film américain réalisé par Charles Kent en 1910.
 Becket est un film britannique réalisé par George Ridgwell en 1923.
 Becket est un film américano-britannique réalisé par Peter Glenville en 1964.

Ville 
 Becket est une ville du Massachusetts.

Voir aussi
 

Homonymie de titre